Ахремчик — фамилия. Известные носители:

 Ахремчик, Иван Осипович (1903—1971) — белорусский живописец.
 Ахремчик, Игорь Владимирович (1933—1990) — советский гребец.